Schabenberg ist der Ortsname von

 Schabenberg (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schabenberg (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern